Ситала има више значења:

 Општина Ситала (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ситала (Ситала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ситала (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ситала (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику